Израильское царство () — древнее еврейское царство.
Согласно Библии, основано пророком Самуилом и первым израильским царём Саулом. Основание царства датируется XI веком до н. э., возможно, около 1030 года до н. э.

В течение следующего столетия стало крупной державой Древнего Востока, под властью царей Саула, Давида и Соломона.

После смерти царя Соломона (ок. 930—920 годов до н. э.) распалось на северное Израильское и южное Иудейское царства.

Следует различать два израильских царства:
 Израильское царство как единое израильское государство, возглавляемое вначале Саулом и, впоследствии, домом Давидовым (Давидом и, после него, Соломоном), в некоторых источниках — Израильско-Иудейское царство.
 одноимённое государство, образованное десятью коленами Израилевыми, не признавшими власть Ровоама — сына Соломона, в современных источниках также именуется Северное Израильское царство.

Историчность существования Израильского царства как единой могущественной державы является предметом дискуссии.

Происхождение названия 
Источником названия Израиль (Исраэ́ль ) служит Книга Бытия, где Иаков после борьбы с Богом получает имя Израиль (Исраэ́ль ): . Толкователи расходятся в определении значения этого слова. По одной версии, это имя происходит от глагола сарар ( — «управлять, быть сильным, иметь власть, данную свыше»), таким образом, образуя слово, означающее «Имеющий власть над силами». Другие возможные значения — «Принц Божий» или «Борьба/битва Бога». Впоследствии, еврейский народ, произошедший от Иакова, стал называться «Сыны Израиля», «Народ Израиля» или «израильтяне».

Первое в истории возможное упоминание слова «Израиль» было обнаружено на стеле фараона Мернептаха на территории Древнего Египта (конец XIII века до н. э.) и относится к народу, а не к стране. В книге Исход словом «Израиль» также обозначается народ (не страна и не государство) — израильтяне. Лишь после занятия израильтянами Ханаана (территории современного государства Израиль) словом «Израиль» обозначается также и страна — территория, занимаемая израильтянами.

История согласно Библии

Единое царство 
История Израильского царства начинается возведением первосвященником и пророком Самуилом Саула в царское достоинство — помазанием на царство Саула как первого Израильского царя. Разные источники датируют это событие 1067—1025 годами до нашей эры. Как свидетельствуют книги Царств, Саул недолго был верным слугой Божьим. В частности, через Самуила Бог повелел Саулу покарать амаликитян и, в том числе, предать царя амаликитян смертной казни и уничтожить весь скот этого народа. Но Саул не полностью выполнил Божье повеление. Царь амаликитян был взят в плен, но не умерщвлён, а скот амаликитян объявлен военным трофеем. В другой раз Саул самочинно совершил всесожжение, не дождавшись первосвященника — в данном случае пророка Самуила, задержавшегося по пути к военному лагерю Саула (по Закону Моисееву совершать всесожжение имеет право исключительно первосвященник). В результате Самуилу было велено Богом помазать на царство юного Давида, в то время пасшего отцовские стада.

После победы Давида над Голиафом, предрешившей победу израильского войска над филистимским, а также после ряда других удачных военных акций против филистимлян, популярность Давида резко возросла (известна фраза: «Саул убил тысячи; Давид убил десятки тысяч»). Саул был в панике, испугавшись, что Давид отнимет у него царский престол (по закону Давид имел полное право сместить Саула с царского престола, но не воспользовался этим правом). В результате Израильское царство фактически пережило первую (но не последнюю) гражданскую войну. Правление Саула завершилось разгромом его войска филистимлянами, его сын пал в сражении; сам же Саул покончил с собой, опасаясь быть взятым в плен.

Период царствования Давида и Соломона в XI и X веках до н. э. — золотой век Израильского царства. В 1010 году до н. э. Давид перенёс столицу в Иерусалим и значительно расширил город. Согласно описанию из Книги Царей, царство Давида простиралось от берегов Евфрата до Газы. Но и его правление было небезоблачным. В частности, случилась новая гражданская война. Давиду противостоял его сын Авессалом, незаконно претендовавший на царский престол. В результате этой войны Авессалом был убит слугами Давида вопреки приказу царя. Тем не менее, Израиль под управлением Давида очень удачно вёл войны против внешних врагов. Также велось обширное строительство, в том числе в Иерусалиме.

Соломон, сын и преемник Давида на Израильском царском престоле, описывается как мудрейший из царей и как строитель Иерусалимского Храма. Соломон смог развить внешне- и внутриполитические достижения Давида. Собственно, в правление Соломона Израильское царство находилось в зените своего могущества.

Разделение 
Смерть Соломона (ок. 932—928 годов до н. э.) практически поставила точку в истории Израильского царства как единого государства. На царский престол взошёл его сын Ровоам. Но он проводил чрезмерно жёсткую репрессивную внутреннюю политику. Именно Ровоаму принадлежит высказывание: «Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать скорпионами». Десять колен Израилевых не признали над собой его власть и объединились под властью Иеровоама I, образовав в северной части до этого единого Израильского царства Северное Израильское царство. Колена же Иудино и Вениаминово остались верны Дому Давидову и образовали государство с центром в Иерусалиме, известное впоследствии как Южное Иудейское царство.

Сомнения в историчности 
На данный момент среди археологов нет единого мнения, подтверждающего или опровергающего существование объединённой монархии Давида и Соломона.

Долгое время считалось, что хотя отсутствуют прямые свидетельства существования Соломона и Давида, и многие детали библейского рассказа об этих царях носят характер легенды, история прихода Давида к власти и расцвета страны при Соломоне хорошо соотносится с археологической действительностью. В частности, к завоеваниям Давида относили археологические свидетельства уничтожения бывших филистимских и ханаанских городов, а к постройкам его сына Соломона относили обнаруженные в нескольких местах Израиля остатки монументальных городских ворот и дворцов, построенных в течение короткого периода.

Трактовка и датировка археологических находок, рассматривающихся как подтверждающие существование единого Израильского царства, оспариваются. В израильской археологии и исторической науке существуют две школы, не согласных с датировками, трактовками находок и концепциями друг друга — «Тель-Авивская» и «Иерусалимская».

В частности, строения в Мегиддо, Хацоре и Гезере, позиционируемые как «Соломоновы», имеют альтернативную датировку IX века до н. э. — времени правления династии Омридов. По словам главы кафедры археологии Тель-Авивского университета, Исраэля Финкельштейна, Иерусалим времён Давида был «небольшой горной деревушкой», а в X веке до н. э. на территории царства из Ветхого Завета, писавшегося с VII века до н. э., только шёл процесс формирования государств, в котором участвовал целый ряд племён. По мнению профессора, Давид был предводителем одного из этих племён и являлся не более чем «вожаком банды разбойников». До настоящего времени нет археологических находок, подтверждающих описание бурного роста Иерусалима во время «золотого века».

Взглядов, сходных с концепцией Финкельштейна, придерживается Зеэв Херцог, профессор археологии Тель-Авивского университета. Он считает, что не существует никаких археологических доказательств единого Израильского Царства, и что Северное и Южное еврейские царства были изначально двумя отдельными, периодически враждующими между собой государствами, а Давид и Соломон были главами небольших племенных княжеств, Давид — в Хевроне, Соломон — в Иерусалиме. При этом во времена Давида и Соломона Иерусалим уже был большим поселением, однако в нём не было ни центрального храма, ни царского дворца.

Взгляды Финкельштейна и Херцога оспаривались археологами «иерусалимской школы», в том числе и на основании недавних раскопок  в 
 и Эйлат Мазар в Иерусалиме, в частности, находка стены в Городе Давида (Ancient city walls around the City of David).

Позже Финкельштейн оспорил утверждения Мазар, указывая на то, что стены, обнаруженные Мазар, не соединяются в один согласованный план и, по-видимому, принадлежат более чем одному зданию. Датировка стен, по Финкельштейну, выпадает на IX—VIII века до н. э. Финкельштейн утверждает, что некоторые из раскопанных Мазар стен действительно являются фазой развития государства в Иудее, но эта фаза датируется IX, а не X веком до н. э. Также некоторые археологи, в том числе Исраэль Финкельштейн и Александр Фанталкин из Тель-Авивского университета, обвиняют Мазар и других археологов, которые причисляют найденные стены ко временам Давида и Соломона, в субъективной интерпретации библейских текстов и выдаче желаемого за действительное.

Иосиф Гарфинкель утверждает, что Хирбет-Кияфа не принадлежал филистимлянам и соответствует библейскому городу Шаараим, и что найденная в Хирбет-Кияфа прото-ханаанская надпись является самой ранней ивритской надписью, которая была известна до сих пор; Гарфинкель интерпретировал само существование хорошо укреплённого города на границе с филистимлянами и находки на этом месте в поддержку библейского описания Объединённой монархии. Но Финкельштейн и Александр Фанталкин видят в археологических находках и датировке разрушения Хирбет-Кияфа, относимого ко времени кампании Шешонка I (по Библии, происходившей уже после распада единого царства), возможное подтверждение её принадлежности Северному царству Израиля.

Существование на границе с Иудеей крупного и хорошо укреплённого филистимского города Геф, возможно, самого большого города в Ханнане X—IX веков до н. э. (по оценкам 2015 года, занимавшего площадь в 50 га, при том что размер Иерусалима того времени оценивается в 12 га), позволяет поставить под сомнение утверждение, что царство Давида было настолько мощным, как описано в Библии.

Первое упоминание Израильского царства во внебиблейских источниках содержится в рассказе ассирийского царя Салманасара III о битве при Каркаре в 853 году до н.э. и относится к северному Израильскому царству

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Древний Израиль и Иудея
Книга Царей
Книга Царств
Государства в истории Израиля